Степченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Степченко, Владимир Афанасьевич (1920—198?) — председатель колхоза «Новое Полесье» Брестской области, партийный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Степченко, Даниил (род. 1986) — эстонский биатлонист.
 Степченко, Олег Анатольевич (род. 1964) — российский режиссёр, сценарист.
 Степченко, Светлана Борисовна (род. 1965) — российская певица, альтистка, актриса; заслуженная артистка России.
 Степченко, Фёдор Петрович (1909—1978) — советский военный и компартийный деятель.
 Степченко, Яков Павлович (1914—1945) — Герой Советского Союза.